Эдуа́рд Никола́евич Ца́нга — (20 октября 1979, Сыктывкар — 14 января 2017, Санкт-Петербург) — российский оперный певец (бас-баритон), солист Мариинского театра.

Биография 
Учился в Сыктывкарском училище искусств; одновременно работал в Государственном оперном театре, где в 1996 году исполнил партию Бертрана в «Иоланте», затем — Цунигу в «Кармен».

Окончил Нижегородскую консерваторию имени М. И. Глинки (класс ). В период обучения исполнял роли в Нижегородском Камерном театре (Мефистофель в «Фаусте»). С 2000 года — солист Академии молодых певцов Мариинского театра, с 2008 — в труппе Мариинского театра.

Cкоропостижно скончался 14 января 2017 года. Похоронен на Волковском православном кладбище.

Творчество 
В составе оперной труппы Мариинского театра гастролировал в Лондоне, Париже, городах Финляндии, Южной Кореи, Японии и Германии. Концертировал в России.
Эдуард Цанга (Фигаро) блещет и мягкостью голоса, и выносливостью, и необходимой мощью…

Оперные партии 

 Князь Владимир Галицкий («Князь Игорь»)
 Руслан («Руслан и Людмила»)
 Рангони («Борис Годунов»)
 Варлаам («Борис Годунов»)
 Князь Гремин («Евгений Онегин»)
 Сурин («Пиковая дама»)
 Кичига («Чародейка»)
 Панас («Ночь перед рождеством»)
 Каленик («Майская ночь»)
 Дед Мороз («Снегурочка»)
 Царь Салтан; Скоморох («Сказка о царе Салтане»)
 Полкан; Царь Додон («Золотой петушок»)
 Атаман Платов («Левша») — первый исполнитель (мировая премьера в Мариинском театре, 2013)
 Алеко («Алеко»)
 Длинный англичанин («Игрок»)
 Леандр («Любовь к трём апельсинам»)
 Отец Августин («Обручение в монастыре»)
 Долохов («Война и мир»)
 Чиновник из газетной экспедиции («Нос»)
 Бонза («Соловей»)
 Декабрь («Рождественская сказка») — первый исполнитель (мировая премьера в Мариинском театре, 26.12.2015)
 Креонт («Царь Эдип»)
 Дон Базилио («Севильский цирюльник»)
 Раймонд Бидебенд («Лючия ди Ламмермур»)
 Лорд Сидней («Путешествие в Реймс»)
 Коллен («Богема»)
 Мандарин («Турандот»)
 Нарбал («Троянцы»)
 Фигаро («Свадьба Фигаро»)
 Дон Жуан («Дон Жуан»)
 Мазетто («Дон Жуан»)
 Папагено («Волшебная флейта»)
 Доннер; Фазольт («Золото Рейна»)
 Гунтер («Гибель богов»)
 Второй рыцарь Грааля («Парсифаль»)
 Орест («Электра»)
 Эскамильо («Кармен»)
 Абимелех («Самсон и Далила»)

Награды и признание 

 .
 2-е место на Всероссийском конкурсе вокалистов «Bella voice» (1999).
 специальный приз IV Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н. А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, 2000).
 приз зрительских симпатий Международного конкурса им. Б. Христова (Болгария, 2000).
 II премия Международного конкурса Елены Образцовой (2003).
 I премия Международного конкурса им. П. Лисициана (2003).
 диплом  (2003).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Нижегородской консерватории
Оперная труппа Мариинского театра
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Волковском православном кладбище